Genzianella ovvero gentiana acaulis
Genzianella di primavera
genzianella a foglie corte
Nicola Genzianella, fumettista italiano
Capanna Genzianella, rifugio alpino sulle Prealpi Luganesi

Pagine correlate 

genziana